Дми́трий Попо́в: Попов, Дмитрий Валерьянович — народный комиссар автомобильного транспорта КазССР октябрь 1940 г. — декабрь 1941 г..
 Попов, Дмитрий Васильевич (род. 1978) — российский и казахстанский хоккеист с мячом.
 Попов, Дмитрий Владимирович (род. 1966) — российский хоккеист.
 
 
 Попов, Дмитрий Львович (род. 1967) — советский и российский футболист.
 Попов, Дмитрий Михайлович (1900—1952) — советский партийный деятель, руководитель партизанских движений во время Великой Отечественной войны.
 Попов, Дмитрий Петрович (1911—1975) — советский партийный и государственный деятель.
 Попов, Дмитрий Прокофьевич (1780—1864) — эллинист, переводчик.
 Попов, Дмитрий Тимофеевич (1918—1990) — офицер-пехотинец, Герой Советского Союза.
 Попов, Дмитрий Фёдорович (1894—1960) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Попов, Дмитрий Яковлевич (1863—1921) — священник, депутат IV Государственной думы.

См. также